Mount Field steht für:
* Mount Field (Antarktika), Berg in den Churchill Mountains, Antarktika
 Mount Field (British Columbia), Berg im Yoho-Nationalpark, Kanada
 Mount Field (New Hampshire), Berg im Grafton County, Vereinigte Staaten
 Mount Field West, Berg in Tasmanien, Australien
 Mount-Field-Nationalpark, Nationalpark in Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 Mountfield